Eduard Stiefel ist der Name folgender Personen:

* Eduard Stiefel (1909–1978), Schweizer Mathematiker
 Eduard Stiefel (Maler) (1875–1967), Schweizer Maler und Grafiker